Mediavilla ist der Name folgender Personen:

 Claude Mediavilla (* 1947), französischer Kalligraf und Typograf
 Richard von Mediavilla (um 1249–1308), Franziskaner, Philosoph und Theologe